El municipio de Kintire (en inglés: Kintire Township) es un municipio ubicado en el condado de Redwood en el estado estadounidense de Minnesota. En el año 2010 tenía una población de 182 habitantes y una densidad poblacional de 2 personas por km².

Geografía 
El municipio de Kintire se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 91.18 km², de la cual 91,16 km² corresponden a tierra firme y (0,02 %) 0,02 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 182 personas residiendo en el municipio de Kintire. La densidad de población era de 2 hab./km². De los 182 habitantes, el municipio de Kintire estaba compuesto por el 99,45 % blancos, el 0,55 % eran de otras razas. Del total de la población el 3,3 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Minnesota
Localidades del condado de Redwood